Liste over ryttere og hold i Tour de France 2011

Noter 

Tour de France 2011